Камден има више значења:
 Округ Камден (Њу Џерзи), је округ у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Округ Камден (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Камден (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Камден (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Камден (Мејн), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Камден (Њу Џерзи), је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Камден (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Камден (Делавер), је градић у Округу Кент у америчкој савезној држави Делавер
 Камден (Јужна Каролина), је град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Камден (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Камден (Арканзас), је град у америчкој савезној држави Арканзас
 Камден (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Камден (Индијана), је град у америчкој савезној држави Индијана
 Камден (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Камден (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Камден (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Камден (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Камден (Северна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина